G12 ou G.12 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Fiat G.12, un avion italien de transports civil et militaire ;
 HMS G12 un sous-marin de la Royal Navy pendant la Première Guerre mondiale ;
 HMS Saumarez (G12), un destroyer de la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale.

Médecine 
 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés, d'après la classification internationale des maladies.

Photographie 
 Canon PowerShot G12, un appareil photo numérique de Canon.

Économie 
 G12, un groupement informel de treize pays.

Transports 
 BMW Série 7 (G11/G12), sixième  génération de la BMW série 7 ;
 Fiat G.12, un avion italien de transports civil et militaire ;
 G12 AL et ex-Prusse, une série de locomotives à vapeur ;
  Route nationale slovène G12, une ancienne route.

Articles connexes 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres